Анатолий Николаевич Шестопалов (26 мая 1950 — 13 января 2020) — советский и российский поэт.

Член Союза писателей России (2003).

Биография 
Родился 26 мая 1950 года в селе Пиструены Теленештского района Молдавской ССР.

В четырнадцать лет стал членом литературной молодёжной студии при Липецкой писательской организации, которую в то время возглавляла Майя Румянцева. После окончания в Липецке средней школы и аэроклуба Анатолий поступил в Сасовское летное училище.

По окончании училища работал на Крайнем Севере пилотом гражданской авиации — сначала вторым пилотом командира экипажа, затем командиром отдельной полярной авиационной эскадрильи.

Уйдя в отставку по возрасту, Анатолий Николаевич вернулся в Липецк. В 1998 году в Липецке вышел его первый поэтический сборник «Откровение», затем — книги стихов «До последней строки о любви», «Перед богом и вечностью». Его стихи публиковались в центральных и областных газетах, журналах «Аврора», «Север», «Петровский мост». Многие стихотворения Анатолия Шестопалова положены на музыку местными композиторами (в их числе Мельник Вячеслав Григорьевич) — «Липовка», «Песенка воздухоплавателя», «Нижний парк», «Казачка Липа», «Марш Липецких курсантов», «Ветеранский марш», «Гимн Липецкого ОМОНа», военно-морской марш «Липецк», «Марш Липецкого авиацентра», «Гимн Липецку», «Автоинспектор» и другие.

Занимался общественной деятельностью, имел казачий чин войскового старшины в Липецком городском казачьем обществе.

Умер 13 января 2020 года в Липецке.

Награждён орденом Красной Звезды, а также медалями «200 лет МВД России» и «За верность авиации». Лауреат Всероссийского литературно-публицистического конкурса «Спасибо тебе, солдат!» в номинации «Поэзия» (2006) за песню «Когда же кончится война».

Литература 
 Белякова О. О Бунине в канун юбилея : [об участии А. Шестопалова в Бунинских чтениях] // Липецкая газета. — 2000. — 13 окт. — С. 1.
 Березнев А. Т. Был летчиком и моряком — стал поэтом // Липецкие родники российского флота / А. Т. Березнев, В. М. Осипов. — Липецк : Инфол, 2003. — С. 323—327.
 Боков Н. Для Липецка написали гимн : [поэт А. Шестопалов и композитор В. Мельник создали гимн Липецка] // Комсомольская правда. — 2008. — 7-14 авг. — С. 19.
 Литературный Липецк : панорама творчества липецких писателей и поэтов. — Липецк, 2002. — Ч. 1. Поэзия. — С. 65.

Примечания

Ссылки 
 Шестопалов Анатолий Николаевич
 Я тобой любуюсь, город, благороден твой размах…
 Полет души
 Создав гимны для милиционеров, авиаторов и подводников, Анатолий Шестопалов и Вячеслав Мельник взялись за торжественную песню для всех липчан

Поэты России
Члены Союза писателей России